Anton Belov (1986-) – hockeista russo
 Anton Belov (1996-) – calciatore russo